Gambogi frères () — французское музыкальное издательство, существовавшее с 1860 по 1877 год. Управлялось братьями Ипполитом и Шарлем Гамбожи. На нотах 1861 и 1862 годов печаталось, что это издательство является преемником издательства Шабаля.

К изданным братьями Гамбожи произведениям принадлежат оперы «Мэтр Клод» и «Хосе-Мария» Жюля Коэна, «Марианна» Теодора Риттера.

Названия и адреса

Названия 
 Gambogi frères, или G. Gambogi frères (1860—1868)
 Gambogi et Cie., или Ch. Gambogi et Cie. (1869—1877)

Адреса 
 Paris, 15 Boulevard Montmartre, à côté de la Rue Vivienne (1860—1864)
 Paris, 112 Rue Richelieu, à l’entrée du Boulevard Montmartre, Maison Frascati (1864 — ок. 1872)
 Paris, 108 Rue Richelieu (ок. 1875—1877)

Источники 
 Cecil Hopkinson, A Dictionary of Parisian Music Publishers, 1700—1950 (London, 1954). Reprinted (New York: Da Capo Press, 1979).

Ссылки 
 Страница издательства на International Music Score Library Project

Музыкальные издательства Франции